Dit is een lijst van IJslandse ambassadeurs in India.

Externe links 
Overzicht van IJslands ambassadeurs

India
IJslandse